

Geografia
 Laborde – comune argentino nel dipartimento di Unión
 Laborde – comune francese situato nel dipartimento degli Alti Pirenei
 Laborde – villaggio haitiano nel comune di Les Cayes

Persone
 Gaëtan Laborde (1994) – calciatore francese
 Germaine Laborde (1906 – ...) – modella francese
 Henri de Laborde de Monpezat (1934-2018) – nobile danese
 Henri LaBorde (1909-1993) – discobolo statunitense
 Jean-Benjamin de La Borde (1734-1796) – compositore e storico francese
 Jean de Laborde (1878-1977) –  ammiraglio francese
 Jean-Joseph de Laborde (1724-1794) – banchiere e politico francese
 Marion Laborde (1986) – ex cestista francese.
 Ricardo Laborde (1988) – calciatore colombiano